Açude Gangorra é um açude brasileiro no estado do Ceará.

Está construído sobre o leito do riacho Gangorra no município de Granja.
Foi concluído em 1999 pela Secretaria de Recursos Hídricos do Estado do Ceará.
Sua capacidade é de 62.500.000 m³.

Gangorra
Acude Gangorra